Нагель, Наґель ():
 Нагель — великий дерев'яний або металевий стержень, уживаний для тимчасового чи постійного скріплення частин дерев'яних конструкцій.
 Нагель — громада в Німеччині (Баварія).

Прізвище 
 Нагель — німецьке прізвище.
 Вільгельм Нагель (1902—1960) — державний діяч Третього Рейху. Кавалер Лицарського хреста Хреста Воєнних заслуг з мечами.
 Конрад фон Нагель (1912—1944) — німецький офіцер, обер-лейтенант резерву вермахту. Кавалер Німецького хреста в золоті.
 Якоб Нагель (1899—1973) — державний діяч Третього Рейху. Кавалер Лицарського хреста Хреста Воєнних заслуг з мечами.